Autostrada międzystanowa nr 20 – amerykańska autostrada rozpoczynająca swój bieg w Kent w stanie Teksas od skrzyżowania z autostradą międzystanową nr 10, a kończąca się na skrzyżowaniu z autostradą międzystanową nr 95. Droga ma długość 2477 kilometrów.

Przebieg 
 Teksas
 Fort Worth - Dallas
Skrzyżowanie z autostradą międzystanową nr 35 
Skrzyżowanie z autostradą międzystanową nr 45
 Luizjana
 Shreveport
Skrzyżowanie z autostradą międzystanową nr 49
 Missisipi
 Jackson 
Skrzyżowanie z autostradą międzystanową nr 55
 Alabama
 Birmingham
Skrzyżowanie z autostradą międzystanową nr 65
 Georgia
 Atlanta
Skrzyżowanie z autostradą międzystanową nr 75 
Skrzyżowanie z autostradą międzystanową nr 85
 Karolina Południowa
 Columbia
 Florence
Skrzyżowanie z autostradą międzystanową nr 95

Autostrady w Stanach Zjednoczonych
Autostrady międzystanowe na terenie Teksasu
Autostrady międzystanowe na terenie Luizjany
Autostrady międzystanowe na terenie Missisipi
Autostrady międzystanowe na terenie Alabamy
Autostrady międzystanowe na terenie Georgii
Autostrady międzystanowe na terenie Karoliny Południowej